École militaire, établissements de formation dépendant des ministères de la Défense.
 École militaire (France) à Paris, ensemble de bâtiments abritant diverses structures d'enseignement militaire situé dans le .
 École Militaire, station du métro de Paris (ligne 8), à proximité de l'école citée ci-dessus.